« Marie-Thérèse de Portugal » peut désigner plusieurs personnes :
 Marie-Thérèse de Bragance (1793-1874), fille et de Jean  de Portugal, épouse du prétendant carliste Charles d’Espagne ;
 Marie-Thérèse de Bragance (1855-1944), archiduchesse d’Autriche, fille de Michel  de Portugal, épouse de Charles-Louis d’Autriche.